Vattenkonst kan avse
 Vattenkonst –  en äldre anordning för mekanisk kraftöverföring över kortare sträckor, se konstgång
 Vattenkonst – en anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte, se fontän